

Localidades

Starkville (Colorado)
Starkville (Mississippi)

Desambiguações de topônimos